Donji Bešpelj je naseljeno mjesto u općini Jajce, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Nalazi se na planini Ranči, sjeverno od Jajca.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Ilija Jakovljević, hrvatski katolički svećenik, crkveni dužnosnik, postulator i vicepostulator u kauzi za proglašenje blaženim Miroslava Bulešića

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Jajce